El término Cannonball —en español: Munición o bala de cañón— puede hacer referencia a:

Personas 
 Cannonball Adderley (1928-1975), saxofonista estadounidense.

Película 
 «Cannonball» (1976), película de Paul Bartel;

Música 
 «Cannonball» (1985), canción de Supertramp;
 «Cannonball» (1993), canción de The Breeders;
 «Cannonball» (2002), canción de Damien Rice, versionada en 2011 por Little Mix;
 «Cannonball» (2012), canción de Showtek y Justin Prime;
 «Cannonball» (2013), canción de Lea Michele.

Localidades y divisiones administrativas 
 Cannon Ball, localidad en el estado de Dakota del Norte (Estados Unidos).

Personajes de ficción 
 Cannonball, personaje de la serie X-Men, conocido en español como Bala de Cañón.